Maxim Zwetkow ist der Name folgender Personen:

* Maxim Gennadjewitsch Zwetkow (* 1991), russischer Naturbahnrodler
 Maxim Sergejewitsch Zwetkow (* 1992), russischer Biathlet